Komagatake (jap. , dt. „Fohlengipfel“) ist der Name folgender Berge:
 Akagi-yama (1.685 m), in der Präfektur Gunma
 Akita-Komagatake (1.637 m), in den Präfekturen Akita und Iwate
 Aizu-Komagatake (2.133 m), in der Präfektur Fukushima
 Asahi-Komagatake (776 m), auch: Iwafune-Komagatake, in der Präfektur Niigata
 Echigo-Komagatake (2.003 m), auch Uonuma-Komagatake, in der Präfektur Niigata
 Etchū-Komagatake (2.002 m), in der Präfektur Toyama
 Fujisato-Komagatake (1.158 m), in der Präfektur Akita
 Hakone-Komagatake (1.356 m), Hauptkegel der Hakone Caldera in der Präfektur Kanagawa
 Hokkaidō-Komagatake (1.131 m), auch: Ezo-Komagatake und Oshima-Komagatake, in der Präfektur Hokkaidō
 Kai-Komagatake (2.967 m), in den Präfekturen Yamanashi und Nagano
 Kiso-Komagatake (2.956 m), in der Präfektur Nagano
 Kita-Komagatake (1.914 m), in der Präfektur Toyama
 Kubiki-Komagatake (1.487 m), auch: Kaiya-Komagatake, in der Präfektur Niigata
 Minami-Komagatake (2.841 m), in der Präfektur Nagano
 Ogose-Komagatake (369 m), in der Präfektur Saitama
 Ō-Komagatake (1.144 m), in der Präfektur Aomori
 Shimo-Komagatake (1.241 m), in den Präfekturen Toyama und Niigata
 Wakasa-Komagatake (780 m), auch: Oumi-Kamagatake, in den Präfekturen Fukui und Shiga
 Yakeishi-Komagatake (1.130 m), in der Präfektur Iwate
 Yamagata-Komagatake (1.067 m), in der Präfektur Yamagata